Inning ist der Name folgender Orte:

 Inning am Ammersee, Gemeinde im Landkreis Starnberg in Oberbayern
 Inning am Holz, Gemeinde im Landkreis Erding in Oberbayern
 Inning (Gemeinde Hürm), Katastralgemeinde der Gemeinde Hürm in Niederösterreich

Inning steht für:
 Inning (Baseball), Spielabschnitt im Baseball

Siehe auch:
 Augsburg-Inningen, Augsburger Stadtteil
 Innings, Begriff im Cricket